Aretha Sings the Blues – album muzyczny Arethy Franklin z 1980 roku wydany przez Columbia Records.

Lista utworów 

Albumy Arethy Franklin
Albumy muzyczne wydane w roku 1980